101. Infanterie-Division steht für:

 101. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg von 1915 bis 1918
 101. Infanterie-Division, Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1942, siehe 101. Jäger-Division (Wehrmacht)